Сен-Рош () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південний захід від Парижа, 115 км на південний захід від Орлеана, 11 км на північний захід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 442 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1279,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Рош на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Рош на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара